8 марта — один из дней года в григорианском календаре. Другие значения:
 8 марта — иное название Международного женского дня

Населённые пункты

Казахстан 
 8 Марта — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 8 Марта — село в подчинении городской администрации Риддера Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2009 г.

Киргизия 
 8 Марта — село в Нарынском районе Нарынской области.
 8 Марта — прежнее название села Кожомкул в Жайылском районе Чуйской области.

Россия 
 имени 8 Марта — посёлок в Курьинском районе Алтайского края.
 имени 8 Марта — село в Ермекеевском районе Башкортостана.
 8 марта — посёлок в Ленинском районе Уфы.
 8 Марта — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 8 Марта — посёлок в Северском районе Краснодарского края.
 8 Марта — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.
 8 Марта — посёлок в Узловском районе Тульской области.

Другое 
 8 марта — остров в море Лаптевых.
 ОАО «8 марта» — чулочно-трикотажная фабрика в Гомеле
 8-е марта — Дурацкий праздник — альбом группы Бахыт-Компот
 Улица 8 Марта — список улиц
 Площадь 8 Марта — список площадей
 8 марта — российский фильм
 Восьмое Березня
 Отделение 8 Марта
 8 Марта (платформа) — жд. платформа, Грузинская железная дорога. Код 577257